Междунаро́дная пре́мия по биоло́гии () — престижная ежегодная премия за выдающиеся достижения в области наук о жизни, ежегодно вручаемая с 1985 года от имени императора Японии.

Отбор кандидатов и награждение проводится . Лауреат получает денежную премию в размере 10 миллионов иен и организуемый в его области исследований международный симпозиум.

Лауреаты 

 1985: Эдред Джон Генри Корнер — таксономия и систематика
 1986: Ревин, Питер — таксономия и систематика
 1987: Гёрдон, Джон — биология развития
 1988: Кимура, Мотоо — популяционная биология
 1989: Sir  — морская биология
 1990:  — биология поведения
 1991: Хэтч, Маршалл — функциональная ботаника
 1992:  — сравнительная физиология и биохимия
 1993: Уилсон, Эдвард Осборн — экология
 1994: Майр, Эрнст — таксономия и систематика
 1995: Иэн Р. Гиббонс — клеточная биология
 1996:  — биология воспроизведения
 1997: Эллиот Мейровиц — ботаника
 1998:  — биология биоразнообразия
 1999:  — физиология животных
 2000: Бензер, Сеймур — биология развития
 2001:  — палеонтология
 2002: Нэи, Масатоси — эволюционная биология
 2003:  — клеточная биология
 2004: Кавалир-Смит, Томас — систематика и таксономия
 2005:  — структурная биология микроструктур, морфология и морфогенез
 2006:  — хронобиология
 2007: Дэвид Хогнесс — генетика
 2008: Дэвид Тилман — экология
 2009:  — ботаника
 2010:  — биология симбиоза
 2011:  — биология развития
 2012:  — нейробиология
 2013: Джозеф Фельзенштейн — биология эволюции
 2014:  — таксономия и систематика
 2015: Ёсинори Осуми — клеточная биология
 2016: Стивен Хаббелл — биология биоразнообразия
 2017: Рита Колвелл — морская биология
 2018: Эндрю Нолл — палеонтология
 2019: 
 2020: 
 2021: Тим Уайт
 2022: Цукамото, Кацуми
 2023: ранее объявлялся 1 сентября

Ссылки 
 International Prize for Biology — страница премии на сайте JSPS

Биологические награды
Премии
Списки награждённых научными наградами
Списки биологов
Списки лауреатов премий
Научные премии Японии
Награды, появившиеся в 1985 году
Японское общество содействия науке
Хирохито